Jason Everman, musicien.
 , YouTubeur suédois.
 Everman, une ville située au sud-est du comté de Tarrant, au Texas, aux États-Unis.
 , un groupe de rock chrétien.

Voir aussi